Річни́й сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Єсільського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Річне.

Населення — 284 особи (2009; 684 в 1999, 920 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Бузулуцька сільська рада (село Річне).

Примітки 

Сільські округи Єсільського району (Акмолинська область)